Кузьма Сергеевич Ильин (1891,  — 9 декабря 1937, ) — нарком финансов, председатель ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР.

Биография 
Кузьма Ильин родился в 1891 году в улус Кондой Аларского аймака (Балаганского уезда) Иркутской губернии. По национальности причислял себя к бурят-монголам. Окончил 4 класса духовной семинарии. В анкете указывал, что являлся народным учителем. Знал русский и монголобурятский (разговорный).

Был членом РКП с 1918 года. До 1921 года являлся председателем аймачного ревкома Иркутской губернии. С 24 февраля 1921 года являлся бурятским представителем Бурятского представительства при Наркомнаце. Был принят по телеграфному полномочию Иркутгуботнаца.

В августе 1923 года он стал народным комиссаром финансов Бурят-Монгольской АССР — должен был провести организационную работу по созданию Народного комиссариата финансов путем слияния финотделов Бурят-Монгольских автономных областей РСФСР (Иркутск) и Дальневосточной республики (Чита).

В 1924 году Ильин стал председателем Буркоопсоюза.

8 сентября 1927 года Ильин получил пост председателя ЦИК Бурят-Монгольской АССР, сменив на этой должности Михея Ербанова. Одновременно Кузьма Сергеевич стал главой правительства — председателем СНК БМАССР. Занимал обе должности до апреля 1929 года.

С 1929 по 1931 год Ильин был советником Министерства народного хозяйства Монголии. В 1931 году его исключили из партии, после чего он стал экономистом, помощником начальника механо-сборочного цеха и начальником Отдела рабочего снабжения Сталинградского тракторного завода. На этих постах оставался до 1935 года.

В октябре 1937 года Ильин был начальником Планового отдела Иркутского областного Союза потребительских обществ. Был женат и имел трёх детей.

20 октября 1937 года Кузьма Ильин был арестован, а 4 декабря — приговорён к расстрелу (ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР). Расстрелян 9 декабря в Иркутске. Реабилитирован 31 марта 1956 года постановлением комиссии Иркутской области по пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные преступления.

Примечания

Литература 
 Книга памяти Иркутской области

Исключённые из КПСС
Главы Бурятии
Посмертно реабилитированные в СССР
Главы правительства Бурятской АССР
Министры Бурятской АССР
Председатели ЦИК автономных республик СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР